Moldávia — país na Europa Oriental
Moldávia (Romênia) — região histórica da Romênia
Principado da Moldávia — um dos precursores das modernas Romênia e Moldávia
República Socialista Soviética da Moldávia — república da União Soviética entre 1945 e 1990
Rio Moldávia — rio na Romênia
Moldova Nouă (Nova Moldávia) — localidade na Romênia

Desambiguações de topônimos